Sparber ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Sparber, 1502 m hoher Berg in den Salzkammergut-Bergen

Sparber ist der Familienname folgender Personen:
 Anselm Sparber (1883–1969), Südtiroler Kleriker und Theologieprofessor
 Michael Sparber (* 1980), italienischer Eishockeyspieler